Federighi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Federighi (um 1420–1483), italienischer Architekt und Bildhauer
 Craig Federighi (geb. 1969), US-amerikanischer Softwareentwickler
 Urbano Federighi (1916–1974), italienischer Mathematiker